Kaczory (gemeente)
 Kaczory (powiat Pilski)
 Kaczory (powiat Ostrowski)
 Kaczory (gemeente Wiśniew)
 Kaczory (gemeente Wodynie)
 Kaczory (Ermland-Mazurië)